— генерал-лейтенант японской Императорской армии.

Дзё Иимура родился в 1888 году в префектуре Ибараки. В 1909 году он окончил Рикугун сикан гакко и получил назначение в 3-й полк Императорской гвардии. Параллельно со службой он обучался в Токийском институте иностранных языков, и в 1917 году получил степень в области французского языка. Затем он поступил в Рикугун дайгакко, откуда выпустился в 1919 году в звании капитана пехоты. После недолгой службы в Корейской армии и работы инструктором в Рикугун дайгакко он был произведён в подполковники и получил назначение военным атташе в Турцию.

После возвращения в Японию в августе 1932 года Дзё Иимура получил звание полковника и стал служить на различных должностях в Генеральном штабе. В марте 1935 года он стал командиром 61-го пехотного полка.

В марте 1937 года Дзё Иимура получил звание генерал-майора. В 1938—1939 годах он был комендантом Рикугун дайгакко, а затем переведён в Маньчжоу-го, где в 1939—1940 годах был начальником штаба Квантунской армии. В 1941—1943 годах Дзё Иимура был командующим дислоцированной в Маньчжоу-го 5-й армии, а затем вернулся в Японию на пост коменданта Рикугун дайгакко.

Ухудшение обстановки на фронтах привело к тому, что Дзё Иимура был снова привлечён к активной службе, и в 1944 году стал начальником штаба Южной группы армий, а затем — командующим 2-м фронтом. Летом 1945 года он был переведён в Японию, где стал командующим Армией обороны Токио. Непосредственно перед окончанием войны Дзё Иимура возглавил силы военной полиции.

Ссылки 
 Биография Дзё Иимуры на сайте generals.dk
 Биография Дзё Иимуры на сайте The Pacific War Online Encyclopedia

Генералы Японии
Военачальники Второй мировой войны
Военные атташе Японии